L'expression « concours de chevaux » (horse show en anglais) peut faire référence à :
 un concours de modèle et allures ;
 un concours complet d'équitation ;
 un concours de dressage ;
 un concours de saut d'obstacles ;
 un concours hippique.

Articles connexes 

 
 
 
 Parade de chevaux de trait